Schmidtler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Josef Friedrich Schmidtler
 Josef Johann Schmidtler